Dit is de lijst van de steden in Palestina van de Palestijnse Autoriteit. 

De Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever staan onder de controle van Israël.

Steden
De steden uit het gouvernement Jeruzalem zijn niet opgenomen in de tabel.

Steden in het gouvernement Jeruzalem
Oost-Jeruzalem (onder Israëlisch bestuur)
Abu Dis
al-Eizariya
ar-Ram

Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever
Israël gaf deze nederzettingen stadsrechten. 
Ariël
Betar Illit
Ma'ale Adummim
Modi'in Illit

Referenties

Palestina
Stad in Palestina
Steden